Прво такмичење у скијашким скоковима, Турнеје четири скакаонице, одржано је 1953. 1. јануара у Гармиш-Партенкирхену, 4. јануара у Оберстдорфу, 6. јануара у Инзбруку и 11. јануара у Бишофсхофену где је и завршено четвртом серијом скокова. Укупни победник је био Аустријанац Јозеф Брадл.

Такмичење је постало традиционално и одржава сваке године крајем децембра и почетком јануара. Прво такмичење је било једино које је комплетно одржано у једној години.

Гармиш-Партенкирхен Norwegischer Sprunglaufsieg an Neujahr in Garmisch. In: Passauer Neue Presse. Nr. 1, 3. Januar 1953, S. 10.  
 Датум: 1. januar 1953.
 Држава: 
 Скакаоница: Велика олимпијска К-90
 Гледалаца : 30.000
 Учесници : поред Немаца и Аустријанаца учествовала су и 4 Швеђанина, 3 Норвежанина, 3 Швајцарца и 5 Југословена.

Оберстдорф  
 Датум: 4. јануар 1953.
 Држава: 
 Скакаоница: Шатенберг, К-90

Инзбрук  
 Датум: 6. јануар 1953.
 Држава: 
 Скакаоница: Бергизел К-90

БишофсхофенNaes schlug Sepp Bradl auf dessen Hausschanze. In: Passauer Neue Presse. Nr. 6, 12. Januar 1953, S. 7. 
 Датум: 11. januar 1953.
 Држава: 
 Скакаоница: Паул Аусерлајтнер

Коначан пласман 

У књизи „50 година Међународне турнеје 4 скакаонице“ у регистру свих учесника наводи 50 скакача који су учествовали на бар једној од 4 скаконице на првој Турнеји 1953. од којих се само 14 такмичило на сва четири такмичења. Њихов пласман дат је у следећој табели.

Референце

Спољашње везе 

Турнеја четири скакаонице
Спорт у 1953.